ISO 22000 — серия международных стандартов на системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции.

ISO 22000:2005 
Первый стандарт серии ISO 22000, ISO 22000:2005 «Системы менеджмента в области безопасности продовольствия и пищевой продукции — Требования для любых организаций в цепи поставок» был опубликован Международной организацией по стандартизации ISO в 2005 году. Это первый международный стандарт, на основании которого можно внедрить и сертифицировать систему менеджмента безопасности пищевой продукции. В нём рассмотрены вопросы информирования, управления системой и контроля рисков для пищевой безопасности.

Стандарт объединил принципы, на которых основана система анализа опасностей и установления критических контрольных точек ХАССП, и мероприятия по применению этой системы, разработанные комиссией "Кодекс Алиментариус".

Разработка стандарта ISO 22000 позволила сблизить требования к системам ХАССП с требованиями международных стандартов на системы менеджмента (т. к. требования стандарта ISO 22000 гармонизированы с требованиями других стандартов, например, стандартом в области систем менеджмента качества ISO 9001).

Назначение стандарта 
Международный стандарт ISO 22000 определяет требования для системы управления безопасностью пищевых продуктов.

Стандарт ISO 22000 предназначен для проведения сертификации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов организаций, участвующих в пищевой цепи, перерабатывающих или производящих:
 продукцию с малым и с большим сроком хранения, 
 пищевые ингредиенты, 
 животноводческую продукцию, 
 упаковку для пищевых продуктов, 
 оборудование, 
 очищающие средства.
Необходимыми требованиями к предприятиям пищевой промышленности, которые прописаны в стандарте ISО 22000, являются следующие:
 применение только специализированной техники, машин и оборудования для производства продукции;
 безопасность эксплуатации зданий и помещений; своевременная проверка оборудования и его техническое обслуживание;
 своевременное и достаточное снабжение водой, паром и воздухом;
 правильное использование сырья и материалов, применяемых при производстве;
 правильное обращение с полуфабрикатами и готовыми продуктами питания;
 проведение мероприятий по предотвращению загрязнений поверхностей и оборудования;
 контроль над появлением вредителей;
 санитарно-гигиенические меры;
 гигиена и здоровье персонала, работающего на предприятии.
Данный стандарт разработан для того, чтобы помочь организациям-участникам пищевой цепи, независимо от их размера, однозначно занять свои сегменты рынка и успешно увеличивать его границы и удовлетворять требования заинтересованных сторон, включая клиентов организации.

Сертификация систем менеджмента пищевой безопасности в России 
В некоторых странах для изготовителей пищевой продукции внедрение и применение принципов ХАССП на предприятии является обязательным.

В Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" от 9.11.2011 для всех изготовителей пищевой продукции на территории Таможенного союза также внесено требование о внедрении и поддержании процедур, основанных на принципах ХАССП, при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции.

Сертификация по системам безопасности пищевой продукции не обязательна и допустима на добровольной основе.

В России утвержден и введен в действие национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Его текст идентичен тексту международного стандарта и подготовлен на основании перевода. Предприятия на территории РФ имеют право самостоятельно выбрать вариант разработки системы менеджмента пищевой безопасности по любому стандарту, в котором учтены принципы ХАССП, например: 
 ГОСТ 51705.1-2001 — Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП
 ГОСТ Р ИСО 22000-2007 — Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции
 ISO 22000:2005 — Системы менеджмента в области безопасности продовольствия и пищевой продукции — Требования для любых организаций в цепи поставок 
 GFSI признаваемые стандарты (FSSC 22000, BRC, IFS и т.д.)

Мотивы для внедрения ISO 22000:2005 
 Нет уверенности, что безопасность конечной продукции полностью гарантирована, что проанализированы все факторы (микробиологические, химические и физические) и все риски, сопутствующие реализации продукции; 
 Нет уверенности в безопасности сырья, добавок и компонентов;
 Не известно, являются ли принятые рецептуры оптимальными;
 Суммы страховок в заключённых контрактах на поставку продукции клиентам в несколько раз выше, чем суммы, которые обычно принимаются при наличии на аналогичных предприятиях сертификатов соответствия системы управления безопасностью, например в системе ХАССП;
 Исключена ли возможность выхода затронутой продукции на международный рынок;
 Количество рекламаций со стороны клиентов увеличивается.

Согласованность с другими стандартами ISO 
Требования стандарта ISO 22000 гармонизированы с требованиями других стандартов ISO. Разделы стандарта ISO 22000 включают в себя область применения, определения, принципы разработки системы ХАССП, требования к системе менеджмента безопасности пищевой продукции.

ISO 22000 включает в себя часть требований международного стандарта в области Систем менеджмента качества ISO 9001. В ISO 22000 отсутствует понятие «Руководства по качеству». В данный стандарт не включена регламентация процессного подхода (как принципа при построении СМ-безопасности), в меньшей степени описаны требования к предупреждающим действиям, закупкам, проектированию и разработке, процессам, связанным с потребителем.

Многие разделы стандартов ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 совпадают.

Преимущества 
Выделяют следующий ряд преимуществ для организации от внедрения системы менеджмента пищевой безопасности по требованиям стандарта ISO 22000:
 Внутренние преимущества:
 В основе стандарта лежит системный подход, касающийся всех параметров сохранности пищевых продуктов на каждом этапе технологического процесса;
 Контроль над всеми параметрами, влияющими на безопасность исходной продукции.
 Распределение ответственности за обеспечение мер безопасности производства и хранения пищевой продукции.
 Концентрация основных усилий и ресурсов предприятия на выявленных критических и контрольных точках.
 Своевременное использование предупреждающих мер.
 Внешние преимущества.
 Увеличение доверия потребителей к производимой продукции.
 Расширение рынков сбыта.
 Увеличение конкурентоспособности предприятия и продукции.
 Рост инвестиционной привлекательности.
 Создание твердой репутации производителя качественных и безопасных продуктов питания
 Безошибочное нахождение контрольных точек и получения необходимого своевременного уровня контроля над ними.

Семья стандартов ISO 22000 
ISO развивает дополнительные стандарты, которые связаны с ISO 22000. Эти стандарты будут известны как семья стандартов ISO 22000.  В настоящее время следующие стандарты составляют семью стандартов ISO 22000: ISO 22000, ISO 22001, ISO/TS 22002, ISO TS 22003, ISO TS 22004, ISO 22005, ISO 22006.

ISO 22000 также используется в Схеме FSSC22000. FSSC22000 Food Safety Systems Certification (FSSC), одобренная схема Global Food Safety Initiative (GFSI).

См. также 
 Продовольственная безопасность
 ХАССП

Примечания 

22000
Продовольственная безопасность